Амато () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Джузеппе Амато — італійський кінопродюсер, сценарист і режисер
 Джуліано Амато — прем'єр-міністр Італії
 Паскуале Амато — італійський оперний співак
 П'єтро Амато — канадський валторніст